Месте́чко () — один из видов сельского населённого пункта в Литве с компактной застройкой и численностью населения от 500 до 3000 человек, свыше половины работающих из которых занято в сфере промышленности, предпринимательства, производственной и социальной инфраструктуры.

Некоторые местечки формально не соответствуют своему статусу, однако, получили свой статус по историческим соображениям.

Описание 
Отличается от городов меньшим количеством жителей и меньшей долей населения, задействованной в не сельском хозяйстве, а от хуторов большим количеством возведённых объектов с присвоенными адресами.

История 
В 1897 году на территории современной Литвы было 271 местечко с населением более 450 человек, в 1923 году — 241 местечко.

Список 
Список из 252 существующих в Литве местечек, ранжированный по количеству жителей на 2021 год.

 Академия (Каунасский район) – 2928
 Яшюнай – 2383
 Пильвишкяй – 1992
 Рукла – 1987
 Вечюнай – 1788
 Кайряй – 1729
 Байсогала – 1694
 Румшишкес – 1664
 Вежайчяй – 1573
 Майшягала – 1562
 Юодупе – 1549
 Кведарна – 1548
 Бабтай – 1486
 Лейпалингис – 1469
 Видукле – 1425
 Мицкунай – 1420
 Кулаутува – 1393
 Крякенава – 1375
 Тиркшляй – 1357
 Швекшна – 1334
 Лукшяй – 1243
 Лапес – 1206
 Дарбенай – 1203
 Бальберишкис – 1195
 Кармелава – 1195
 Грузджяй – 1187
 Русне – 1131
 Йосвайняй – 1122
 Жемайчю-Науместис – 1087
 Довилай – 1077
 Тришкяй – 1060
 Кретингале – 1047
 Кужяй – 1033
 Вейверяй – 1027
 Меркине – 963
 Моседис – 916
 Аукштадварис – 861
 Мешкуйчяй – 856
 Людвинавас – 843
 Папиле – 827
 Науяместис – 792
 Аланта – 773
 Гришкабудис – 769
 Шумскас – 765
 Картена – 763
 Лекечяй – 751
 Альседжяй – 749
 Шета – 741
 Бутримонис – 739
 Гиркальнис – 739
 Качергине – 739
 Ванджёгала – 736
 Жеймяй – 734
 Лаукува – 733
 Розалимас – 714
 Илакяй – 713
 Плателяй – 713
 Жеймелис – 709
 Скайстгирис – 701
 Сейрияй – 679
 Вайнутас – 674
 Кловайняй – 673
 Сведасай – 667
 Пумпенай – 661
 Кракес – 649
 Дотнува – 643
 Немакшчяй – 639
 Салочяй – 638
 Бездонис – 636
 Ужпаляй – 630
 Вешвиле – 623
 Эндреявас – 614
 Паюрис – 614
 Вейвирженай – 613
 Жемайчю-Калвария – 598
 Академия (Кедайнский район) – 587
 Девенишкес – 578
 Шяуленай – 575
 Пакуонис – 574
 Калтаненай – 572
 Чекишке – 559
 Межишкяй – 559
 Адутишкис – 558
 Гедрайчяй – 553
 Кражяй – 553
 Камаяй – 548
 Велюона – 546
 Пушалотас – 538
 Жасляй – 536
 Шилува – 530
 Саснава – 529
 Куляй – 526
 Вилькишкяй – 524
 Кинтай – 523
 Семелишкес – 516
 Шештокай – 516
 Эйгирджяй – 513
 Гринкишкис – 513
 Лянкимай – 513
 Круонис – 499
 Неваренай – 494
 Пликяй – 493
 Тверай – 490
 Вижуонос – 490
 Шаукенай – 486
 Луоке – 482
 Капчяместис – 478
 Тургеляй – 475
 Круопяй – 465
 Дялтува – 464
 Середжюс – 461
 Вадокляй – 460
 Смильгяй – 459
 Немунелё-Радвилишкис – 458
 Вепряй – 458
 Вашкай – 455
 Синтаутай – 453
 Лигумай – 442
 Салакас – 432
 Сидабравас – 426
 Жигайчяй – 426
 Барстичяй – 424
 Жаренай – 424
 Онушкис – 421
 Гуджюнай – 420
 Паграмантис – 412
 Бетигала – 406
 Шунскай – 402
 Рагува – 400
 Кринчинас – 397
 Сесикай – 397
 Лёляй – 396
 Катичяй – 395
 Поцюнеляй – 393
 Куктишкес – 391
 Раудоне – 391
 Юдренай – 388
 Таурагнай – 384
 Лайжува – 375
 Эржвилкас – 372
 Видишкяй – 370
 Крюкай (Ионишкский район) – 366
 Муснинкай – 366
 Желва – 364
 Жидикай – 364
 Шаукотас – 363
 Бартнинкай – 362
 Лелюнай – 362
 Шимонис – 358
 Гардамас – 356
 Юре – 355
 Барздай – 354
 Южинтай – 349
 Ваджгирис – 349
 Упина – 343
 Кетурвалакяй – 341
 Крокялаукис – 340
 Дебейкяй – 334
 Куркляй – 330
 Калнуяй – 329
 Пагиряй – 326
 Дауйенай – 325
 Гауре – 325
 Панотеряй – 321
 Скапишкис – 321
 Шакина – 319
 Папилис – 309
 Виштитис – 304
 Базилионай – 302
 Запишкис – 302
 Сурвилишкис – 299
 Пикеляй – 296
 Тауйенай – 289
 Судейкяй – 288
 Жайгинис – 281
 Гражишкяй – 275
 Палонай – 274
 Даугайляй – 270
 Гележяй – 270
 Тененяй – 270
 Гуделяй – 262
 Швянтэжерис – 262
 Салдутишкис – 261
 Лидуокяй – 256
 Павандене – 254
 Пашушвис – 252
 Ализава – 247
 Вешинтос – 246
 Гялвонай – 245
 Йонишкис – 245
 Кросна – 244
 Йанаполе – 243
 Пашвитинис – 239
 Бальнинкай – 238
 Кярнаве – 238
 Даукшяй – 235
 Саламестис – 231
 Неримдайчяй – 228
 Каркленай – 221
 Анталепте – 220
 Куртувенай – 216
 Крюкай (Шакяйский район) – 214
 Шилай – 213
 Валькининкай – 213
 Турмантас – 209
 Тируляй – 207
 Криклиняй – 205
 Батакяй – 204
 Скемонис – 204
 Пернарава – 197
 Рудамина – 197
 Панямунис – 196
 Мелагенай – 191
 Калтаненай – 190
 Шимкайчяй – 190
 Андрёнишкис – 185
 Жемайткемис – 185
 Анташава – 184
 Пабайскас – 184
 Римше – 184
 Панемунелис – 183
 Дубингяй – 180
 Пабирже – 179
 Тверечюс – 169
 Жвингяй – 168
 Жальпяй – 167
 Дуокишкис – 163
 Купрелишкис – 157
 Убишке – 157
 Вадактай – 153
 Сурдегис – 148
 Багаславишкис – 147
 Немунайтис – 145
 Сувайнишкис – 142
 Шешуоляй – 142
 Лецкава – 140
 Чедасай – 139
 Стакяй – 139
 Жвиргждайчяй – 132
 Иглишкеляй – 129
 Салос – 128
 Зибалай – 128
 Траупис – 121
 Лауко-Сода – 117
 Пашиле – 117
 Субачюс – 113
 Трускава – 92
 Гадунавас – 88
 Лидувенай – 71
 Палевене – 63
 Жемойи-Панемуне – 58
 Лабанорас – 43
</div>

См. также 
 Местечко

Примечания

Ссылки 

Типы населённых пунктов